Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Italka Sara Erraniová, která vítězství obhájila.

Titul si připsala nejvýše nasazená osmá hráčka světa Sara Erraniová, která ve finále zdolala španělskou turnajovou dvojku Carlu Suárezovou Navarrovou ve dvou setech 6–0 a 6–4.

Nasazení hráček 
  Sara Erraniová (vítězka)
  Carla Suárezová Navarrová (finále)
  Alizé Cornetová (semifinále)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo, skreč)
  Kiki Bertensová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (čtvrtfinále)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)
  Romina Oprandiová ''(2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Sara Erraniová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Alizé Cornetová
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Sílvia Solerová Espinosová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Carla Suárezová Navarrová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Sara Erraniová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Carla Suárezová Navarrová
| RD2-score2-1=0
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=
}}

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= R Oprandi
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Glatch
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Larsson
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K Knapp
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Minella
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= A Tomljanović
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= I-C Begu
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=6/WC
| RD1-team09= F Schiavone
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= G Min
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= X Hermoso
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Karatančeva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Cohen
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=0
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Foretz Gacon
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Johansson
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= K Knapp
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= S Soler Espinosa
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=6/WC
| RD3-team03= F Schiavone
| RD3-score03-1='''77
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Abierto Mexicano Telcel 2013